Фальке — фамилия.

Известные носители:
 Фальке, Георг (1884—1961) — датский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Фальке, Густав (1853—1916) — немецкий писатель.
 Фальке, Дадасахеб (1870—1944) — индийский режиссёр, продюсер, сценарист, «отец индийского кино».
 Фальке, Иоганн Эрнст Людвиг (1805—1880) — профессор ветеринарии с 1829 года в Ветеринарном институте в Дрездене.
 Фальке, Иоганнес (1823—1876) — немецкий историк.
 Фальке, Отто фон (1862—1942) — немецкий историк искусства и музейный деятель.
 Фальке, Яго (род. 1990) — испанский футболист, атакующий полузащитник.
 Фальке, Якоб фон (1825—1897) — немецкий историк.

См. также 
 Фальк